

Пісочне — присілок, Кілемарський район, Марій Ел

Пісочне — озеро в Шацькому районі Волинської області
 Пісочне — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Пісочне — село, Волинська область, Ковельський район
 Пісочне — село, Львівська область, Червоноградський район